Rodman ist der Name folgender Orte in den USA:
 Rodman (Florida)
 Rodman (Iowa)
 Rodman (New York)
 Rodman (Pennsylvania)
 Rodman (South Carolina)
 Rodman Crossing (Rhode Island), nicht mehr existent

Rodman ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Rodman (* 1972), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 David Rodman (* 1983), slowenischer Eishockeyspieler
 Dennis Rodman (* 1961), US-amerikanischer Basketballspieler
 Howard Rodman (1920–1985), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 Howard A. Rodman (Sohn von obigem; 19??), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 Leiba Rodman (1949–2015), israelischer Mathematiker
 Marcel Rodman (* 1981), slowenischer Eishockeyspieler
 Trinity Rodman (* 2002), US-amerikanische Fußballspielerin
 William Rodman (1757–1824), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Rodman Cove, Bucht von Elephant Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Rodman-Passage, Meerenge im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Rotman
 Rottman
 Das Tagebuch des Julius Rodman, eine Erzählung von Edgar Allan Poe